Brand kan som auktorsförkortning betyda:

 A. Maarten Brand
 August Brand

Robotskapade auktorsförkortningar